Carlos Joaquim de Lima e Cirne (5 de março de 1839 – Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1906) foi um espírita brasileiro.

Biografia 
Iniciou a militância espírita em 1872, aos 33 anos de idade.

Embora alguns autores compreendam que foi um dos fundadores da Sociedade de Estudos Espiríticos - Grupo Confúcio, primeira associação espírita fundada na então capital do Império, em 1873, não foram identificadas fontes que o confirmem.

O seu nome encontra-se relacionado, entretanto, como um dos membros da primeira Diretoria da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, fundada a 3 de outubro de 1879, a cujos quadros pertenceu por longos anos, desenvolvendo ativo trabalhado de divulgação e defesa do espiritismo. A sua residência, inclusive, serviu nos primeiros anos como sede para a instituição.

Do mesmo modo, foi um dos dirigente do Centro da União Espírita do Brasil, fundado a 3 de outubro de 1881 em decorrência do primeiro congresso espírita realizado no país (6 de setembro de 1881), com a finalidade de reunir e orientar as sociedades espíritas.

Reorganizado esse centro sob a direção de Bezerra de Menezes (1889), Lima e Cirne dele continuou a participar. Mais tarde, quando o mesmo centro foi reinstalado pelo professor Afonso Angeli Torteroli (1894, com o nome de Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, Lima e Cirne manteve a sua participação, juntamente com doze outros diretores efetivos.

Sócio fundador da Federação Espírita Brasileira (1884), nela colaborou na organização do seu primeiro estatuto.

O seu nome encontra-se ligado aos episódios quem, em 28 de agosto de 1881, culminou na perseguição aos espíritas no Brasil. De acordo com o relato na revista da Sociedade Académica (exemplares de setembro, outubro e novembro de 1881), naquela data os tradicionais periódicos da capital, "O Cruzeiro" e "Jornal do Commercio", noticiaram, em furo de reportagem, uma ordem policial que proibia o funcionamento da Sociedade Acadêmica e bem como de todos os círculos a ela filiados, tornando passíveis de sanções penais os espíritas que contrariassem as disposições policiais. Seria este possivelmente o preâmbulo de uma perseguição em maior escala, se não fosse a pronta ação dos membros daquela Sociedade. Na mesma data, reuniram-se os membros em sessão extraordinária, a fim de tomarem providências defensivas, caso a referida noticia fosse confirmada. E ainda na mesma data, a diretoria da Sociedade Acadêmica compareceu perante o Ministro da Justiça, Conselheiro Manuel Pinto de Souza Dantas, que a recebeu muito cordialmente, declarando que deveria ter havido algum equivoco e que não consentiria na perseguição de ninguém.

Entretanto, no dia 30 de agosto de 1881, um Oficial de Justiça apresentou à Sociedade Acadêmica a contra-fé do mandado de intimação do 2º Delegado de Polícia da Corte, mandado que suspendia, vedava as reuniões da mesma, alegando que ela não se achava legalmente constituída. Em resposta, imediatamente a Diretoria expediu ofícios ao Chefe de Policia e ao Ministro da Justiça, comprovando a arbitrariedade e falta de fundamento daquela medida. Uma comissão, da qual faziam parte o Dr. Antônio Pinheiro Guedes, Carlos Joaquim de Lima e Cirne, e acredita-se que o Dr. Joaquim Carlos Travassos, primeiro tradutor das obras de Allan Kardec em língua portuguesa, pôs-se imediatamente em contato com o Chefe de Policia, que, apesar de a ter recebido com amabilidade, nada resolveu, dando a entender que se tratava de ordem superior.

Em vista disso, a referida comissão recorreu ao próprio imperador, Pedro II do Brasil, em audiência a 6 de setembro de 1881. Na presença deste, no Paço da Corte, no mesmo tempo em que lhe entregava em mãos uma exposição detalhada dos fatos, com a respectiva defesa dos direitos e das liberdades dos espíritas no Brasil, ouviram da boca do Imperador a frase: "Eu não consinto em perseguição".

Quinze dias depois, a mesma comissão voltou ao palácio a fim de conhecer da resposta às considerações emitidas na exposição que fora entregue ao imperador. Este, afirmando que mandara os documentos ao Ministro do Império para dar solução ao caso, tornou a afirmar, com certo ar de graça: "Ninguém os perseguirá. Mas... não queiram agora ser mártires."

Ante a reiterada promessa do imperador a Sociedade Acadêmica continuou a funcionar, mesmo sabendo os seus membros que de uma momento para o outro todos poderiam ser detidos e multados, uma vez que a ordem policial ainda se encontrava em vigor. Na verdade, ela nunca foi revogada, embora não haja noticia de que tivesse sido colocada em execução, demonstrando ter sido sustada a sua aplicação, talvez por influência direta do próprio imperador.

Finalmente, em oficio datado de 10 de janeiro de 1882, dirigido ao imperador, a diretoria da Sociedade Acadêmica manifestava o seu júbilo "(...) pelo começo da tolerância" em relação àquela Sociedade, "sinal evidente de que estão terminadas as perseguições encetadas contra o Espiritismo e os espíritas".

Essa primeira ação policial contra o Espiritismo, embora logo abortada em seus passos iniciais, trouxe como conseqüência imediata a fundação no Rio de Janeiro, em setembro ou outubro de 1881, do Grupo Espírita Vinte e Oito de Agosto, data que os espíritas da época quiseram fixar para a posteridade.

De acordo com um seu biógrafo - José Bernardino da Silva -, Lima e Cirne durante 33 anos consecutivos dedicou-se com todas as forças a uma propaganda ativa do Espiritismo, quer em conferências, quer constituindo, com outros confrades, associações às quais emprestava todas as suas energias, nunca faltando - conforme salientou - às sessões programadas, ainda que desabassem as maiores tempestades. Ainda assim, refere o mesmo autor, que Lima e Cirne foi injustamente apreciado por alguns confrades, "mas, sempre firme como um rochedo batido pelas ondas encapeladas de oceano tempestuoso, nunca se lhe ouviu um queixume, uma mágoa contra pessoa alguma; ao contrário, tudo perdoava, tudo desculpava, como adepto genuíno da nova Doutrina que de coração cultivava".

Ligações externas 
 Nota biográfica in Biblioteca Virtual Espírita.com
 Nota biográfica in O Mensageiro

Espíritas do Brasil
Mortos em 1906